Příjmení Lorenc pochází z latinského jména Laurentius (Vavřinec) a to od laurus, vavřín. Další varianty tohoto jména jsou Laurent, Laurenc, Lorenz (z němčiny), Lauren(čík), Lorencovič (což znamená „syn Lorence“), Laurel, Lawrence (z angličtiny), Laurence.

Nosilo je více osob:
 Alojz Lorenc (* 1939) – poslední náčelník Státní bezpečnosti
 Anna Lorencová viz Fan Vavřincová
 František Lorenc (rozcestník), vícero nositelů
 Jakub Lorenc-Zalěski (1874–1939) – lužickosrbský spisovatel
 Jan Lorenc, vícero nositelů 
 Jana Lorencová (* 1940) – česká politička a novinářka
 Kito Lorenc (1938–2017) – lužickosrbský básník, spisovatel, esejista, překladatel a editor
 Michał Lorenc (* 1955) – polský hudební skladatel
 Miroslav Lorenc (1896–1943) – český architekt, legionář a odbojář
 Petr Lorenc (* 1955) – český podnikatel
 Vilém Lorenc (1905–1978) – český architekt, památkář a urbanista
 Zdeněk Lorenc (* 1956) – československý fotbalista
 Zdeněk Lorenc (spisovatel) (1919–1999) – český spisovatel a básník
 Zdeňka Lorencová (* 1947) – česká zpěvačka populární hudby
 Stan Laurel – britský komik

další významy
 Transmission Lorenc – belgický výrobce automobilů, jeho vozy nesly značku Lorenc

Stejně znějící příjmení 
 Lawrence
 Lorentz
 Lorenz

Česká příjmení